The Philharmonics, austrijsko-njemački komorni instrumentalni ansambl
 The Philharmonics, američki muški vokalni kvintet